Arnaud Giovaninetti (1967-2018) – attore francese
 Silvio Giovaninetti (1901-1962) – commediografo, critico teatrale e giornalista italiano